RSAF puede hacer referencia a:
 Fuerza Aérea Real Saudí (RSAF por sus siglas en inglés).
 Fuerza Aérea de la República de Singapur (RSAF por sus siglas en inglés).

Acrónimos militares